Thomas Rostollan (1986 - ), coureur cycliste français ;
 Louis Rostollan (1936 - 2020), coureur cycliste français.